Christine Adamsová může být:

 Christine Adamsová (atletka) (* 1974) – německá atletka
 Christine Adams (herečka) (* 1974) – anglická herečka